Granice (poln. für Grenze) bezeichnet Orte in Polen:

 Granice, Dorf der Gmina Chodel in der Woiwodschaft Lublin
 Granice, Weiler der Gmina Łęka Opatowska in der Woiwodschaft Großpolen
 Granice (Maszewo) (dt. Schmachtenhagen), Dorf der Gmina Maszewo in der Woiwodschaft Lebus
 Granice, Dorf der Gmina Masłowice in der Woiwodschaft Łódź
 Granice, Dorf der Gmina Teresin in der Woiwodschaft Masowien
 Granice, Siedlung der Gmina Trzcinica in der Woiwodschaft Großpolen

Granice bezeichnet einen Ort in Serbien:
 Granice (Mladenovac), Ort in der Gemeinde Mladenovac